Слог — многозначное понятие:

 Слог — фонетико-фонологическая единица, часть слова
 Слог — персонаж игр «Oddworld: Abe's Oddysee» и «Oddworld: Abe's Exoddus», собаковидное животное